Sebestyén Gábor (1784–1864) főtörvényszéki tanácsnok, író, országgyűlési követ, polihisztor, ügyész, zenei szakíró
 Sebestyén Gábor (1818–1899) római katolikus plébános